L'édition 2002 du tournoi de tennis de Munich se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Younès El Aynaoui remporte l'épreuve en simple, Petr Luxa et Radek Štěpánek celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de Guillermo Cañas, blessé au quadriceps, et d'Albert Costa à cause d'une tendinite au genou. Ils sont respectivement remplacés par Oliver Gross et Raemon Sluiter.

Lauréats 
Younès El Aynaoui remporte son  en simple en battant en finale Rainer Schüttler. Il s'agit du  et  sur terre battue du Marocain. Il s'impose pour la  à Munich, soulevant ainsi son  de la saison, le dernier de sa carrière.

En double, la paire tchèque tenante du titre Petr Luxa - Radek Štěpánek remportent leur  ensemble en battant en finale leurs compatriotes Petr Pála et Pavel Vízner. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Munich
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2002
ATP 2002
Sport en Allemagne en 2002
Tennis en avril 2002
Tennis en mai 2002